El nombre Anastasiya Románova puede referirse a las siguientes personas:

Anastasia Nikoláyevna de Rusia, la hija más joven del emperador Nicolás II
Anastasiya Románova, halterófila rusa.